Ala – zdrobnienie imienia Alicja, Alina
 Ala – właśc. Alicja Boratyn, polska piosenkarka popowo-rockowa
 Ala – afrykańskie bóstwo podziemi (bogini Ibów)
 ala – starożytne oddziały Rzymu i Mezopotamii
 Ala – postać literacka występująca w dramacie Tango Sławomira Mrożka
 Ala – miasto i gmina we Włoszech
 Ala – miejscowość w Portugalii, w gminie Macedo de Cavaleiros
 Ala – wieś w Estonii, w prowincji Hiiu, w gminie Pühalepa
 Ala – wieś w Estonii, w prowincji Valga, w gminie Helme
 ALA – nazwa skrótowa alaniny

Zobacz też 
 
 ALA – nazwa skrótowa kwasu α-linolenowego
 ALA – nazwa skrótowa kwasu δ-aminolewulinianowego
 ALA – skrót Stowarzyszenia Bibliotek Amerykańskich (American Library Association)
 ALA – Autorskie Liceum Artystyczne i Akademickie 
 ALA – Zespół Szkół Artystycznych i Akademickich
 AlAT – nazwa skrótowa aminotransferazy alaninowej